Calímaco puede referirse a:

 Calímaco, poeta griego que vivió entre los siglos IV y III a. C.
 Calímaco, pintor y escultor del siglo V a. C.
 Calímaco, general ateniense que luchó en la batalla de Maratón.